:

Cinéma 
 Skin Deep, titre original d'un film sorti en 1922
 Skin Deep, titre original d'un film sorti en 1929
 Skin Deep, film américain de Blake Edwards sorti en 1989

Télévision 
 , téléfilm australien de 1983

Musique 
 Skin Deep, single du groupe The Stranglers